Butakow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorjewitsch Butakow (1861–1917), russischer Admiral
 Alexander Wladimirowitsch Butakow (* 1956), russischer Rechtswissenschaftler
 Alexei Iwanowitsch Butakow (1816–1869), russischer Admiral und Forschungsreisender
 Grigori Iwanowitsch Butakow (1820–1882), russischer Admiral
 Innokenti Nikolajewitsch Butakow (1881–1970), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Wiktor Wassiljewitsch Butakow (1928–1977), sowjetischer Biathlet